Пауль Трёгер (; 28 июня 1913, Аугсбург — 20 января 1992, Кёльн) — немецкий шахматист и спортивный журналист.

Биография 
Чемпион ФРГ 1957 г. Серебряный призер чемпионата Германии 1949 г. Бронзовый призер чемпионата ФРГ 1961 г.

В составе сборной ФРГ участник двух шахматных олимпиад (1958 и 1962 гг.), двух командных чемпионатов Европы (1961 и 1965 гг.) и нескольких Кубков Клары Бенедикт.

Победитель международных турниров в Кирххайме (1947 г.) и Капфенберге (1955 г.).

В составе команды шахматного клуба г. Порц в 1967, 1979 и 1982 гг. побеждал в командных первенствах ФРГ. В 1982 и 1984 гг. участвовал в Кубке Европы среди клубных команд.

В период с 1951 по 1955 гг. был главным редактором футбольного журнала „Kicker-Sportmagazin“. Позже был редактором изданий „Fußball-Woche“ и „Deutschen Schachblätter“.

В 1985 г. получил медиа-премию Германского шахматного союза.

Книги 

 Stuttgarter Neues Tagblatt: eine Zeitungsgeschichte. München: Inst. f. Zeitungswissenschaft an d. Univ. München; Zeitungswiss. Vereinigung in Komm. 1937.
 Mein Schach-Lesebuch: Kommentare, Glossen, Portraits, Partien. Bamberg: Bamberger Schachverlag 1983.
 Aus meinen Tagebüchern. Hollfeld: Beyer [1987]. ISBN 3-89168-004-X.
 Angriff und Gegenspiel: Pläne, Pointen, Pleiten. Stuttgart: Franckh 1987. ISBN 3-440-05736-4.
 Danke Partner, für Deinen Fehler!: Schach, Matt, Patt – auch Meister können straucheln. Stuttgart: Franckh 1989. ISBN 3-440-05899-9.

Спортивные результаты

Литература 

 Robert Hübner: Dr. Paul Tröger. In: Schach-Kalender 2013. Hrsg. von Edition Marco/ Verlag Arno Nickel, Berlin 2012, S. 112–139. ISBN 978-3-924833-64-0.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты ФРГ